У Бангладеш є 3 міжнародних аеропорти, 5 аеропортів місцевого значення, 7 аеродромів. Також будується ще один аеропорт. У країні є також кілька злітнино-посадкових смуг, які були побудовані під час Другої світової війни.

Аеропорти Бангладеш
Бангладеш